Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Newport 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Billie Jean King 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Billie Jean King (finale)
 Chris Evert (semifinali)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Kerry Melville (quarti di finale)

 Françoise Dürr (secondo turno)
 Margaret Court (Campionessa)
 Wendy Overton (quarti di finale)
 Val Ziegenfuss (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Newport 1972